Битва при Нікополі:
 Битва при Нікополі (1396) — перемога османських військ над коаліцією християнських держав
 Битва при Нікополі (1877) — перемога російських військ над османським гарнізоном Нікополя